Доменико Сарро (Сарри) (; 24 декабря 1679, Трани — 25 января 1744, Неаполь) — итальянский .

Биография 
Учился в Консерватории Сан-Онофрио (ит.) в Неаполе. Ученик ректора Анджело Дуранте, дяди композитора Франческо Дуранте.

В 1703 году принял участие в публичном конкурсе на должность капельмейстера капеллы Королевского двора Неаполя. Его конкурентами были Гаэтано Венециано,  и . Избран был Венециано, Д. Сарро же назначен его заместителем. Однако после завоевания Неаполя австрийскими войсками в ходе войны за испанское наследство в 1707 году они оба потеряли свои должности.

Активность как композитора пришлась на начало XVIII века. В 1702 году написал свою первую оперу — «L’opera d’amore» («Любовная опера»).

В 1724 году в неапольском театре Сан-Бартоломео (ит.) состоялась премьера его оперы «Didone abbandonata», в ноябре 1737 года постановкой его оперой в трёх действиях «Ахилл на Скиросе» на либретто Пьетро Метастазио состоялось открытие неапольского «Сан-Карло» — старейшего оперного театра Европы.

Сарро написал значительное количество камерных кантат (Cantate a voce sola), интермеццо, которые отличаются большим шармом и изобретательностью. Самая известная композиция «Coronatemi il crin» для Альта, двух скрипок и генерал-баса.

Избранные музыкальные сочинения 
 1706 — Il fonte delle grazie, оратория
 1707 — Il Vespesiano, Музыкальная драма в 3 действиях
 1708 — Серенада для 3 голосов (Amore, Eco e Narciso)
 1713 — I gemelli rivali
 1713 — Il comando non inteso ed ubbidito
 1716 — Серенада для 3 голосов
 1718 — Armida al campo, Музыкальная драма в 3 действиях
 1718 — L’Eudamia
 1718 — Arsace, Музыкальная драма в 3 действиях
 1718 — Alessandro Severo, Музыкальная драма в 3 действиях
 1731 — Artemisia, Музыкальная драма в 3 действиях
 1735 — Gli amanti generosi, комическая опера
 1738 — Le nozze di Teti e Peleo, интермеццо
 1743 — Alessandro nelle Indie, Музыкальная драма в 3 действиях

Примечания

Ссылки 
 Биография

Оперные композиторы Италии